Сетубал — Брага — перший і найбільший магістральний газопровід Португалії, що пролягає у напрямку південь-північ уздовж атлантичного узбережжя цієї країни.

Трубопровід почали прокладати в 1990-х роках в рамках курсу на використання відносно екологічно чистого палива — природного газу. Він простягнувся від порту Сетубал повз столичний район Лісабону на північ країни, забезпечуючи основу для газифікації країни. Протяжність його основної частини за цим маршрутом складає 387 км, діаметр від Сетубал до Гондомар 700 мм, на завершальному етапі 500 мм.

Трубопроводом Campo Maior — Leiria система зв'язана з іспанським Gasoducto Extremadura, через який постачається блакитне паливо, доставлене в Європу з Африки по проекту  Магриб — Європа. На початку 21 століття створена лінія Сінеш — Сетубал, довжиною 87 км та діаметром 800 мм, яка сполучає систему з поки що єдиним португальським терміналом по прийому зрідженого природного газу в Сінеш (примітною спорудою цього відтинку став створений методом направленого буріння 4,5-кілометровий тунель під естуарієм річки Садо). Крім того, на північ від Браги прокладена лінія до прикордонного Valenca, довжиною 74 км та діаметром 500 мм. Вона забезпечує друге сполучення з газотранспортною системою Іспанії.

Примітки 

Газопроводи Португалії